When You See Yourself () — восьмой студийный альбом американской рок-группы Kings of Leon, изданный в марте 2021 года лейблом RCA Records. Диск сразу достиг позиции № 1 в Великобритании.

Об альбоме 
When You See Yourself получил в целом положительные отзывы критиков. На Metacritic альбом получил средневзвешенный балл 69 из 100 на основе 19 обзоров, что указывает на «в целом положительные отзывы». Стивен Томас Эрлевайн из AllMusic описал альбом «как продолжение» Walls в положительном обзоре, комментируя, что «угрюмое величие „When You See Yourself“ демонстрирует их умение создавать мелодрамы».

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Kings Of Leon — The Bandit (Official Video)

Поп-рок-альбомы
Альбомы RCA Records
Альбомы Kings of Leon
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart